

Toponymie 
 Chabannes, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Saint-Pierre-de-Fursac ;
 Chabannes, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Saint-Sulpice-le-Dunois.
 Chabannes, hameau principal de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Patronyme 

 Jacques Chabannes, écrivain, producteur et réalisateur à la télévision ;
 Famille Chabannes

Homophone 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France